Verseuchung bezeichnet:
 eine biologische Kontamination, siehe Seuche
 fälschlicherweise auch eine chemische oder radioaktive Kontaminationen, siehe Kontamination (Medizin), und Kontamination (Radioaktivität)